Miejscowości w USA:
 Uvalde – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Uvalde
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Uvalde (ang. Uvalde County) – w stanie Teksas